Дрожание (тремор, вибрация) — колебания, совершаемые с высокой частотой и с малой амплитудой.

Виды дрожания

Геология 
 Вулканическое дрожание — регистрируемое сейсмометром дрожание поверхности вулкана, часто перед началом извержения.
 Землетрясение — сейсмическое дрожание поверхности земли.

Физиология 
 Тремор — рефлекторное дрожание организма животного или человека.

Техника 
 Вибрация — механическое дрожание твёрдых тел.

См. также 
 Дрожь
 Дрожь земли (значения)

Примечания

Литература 
 Гордеев Е. И., Феофилактов В. Д., Чебров В. Н. Исследование вулканического дрожания Толбачинского извержения // Геологические и геофизические данные о БТТИ в 1975—1976 гг. М.: Наука, 1978. С. 151—163; пер. на англ. яз. Gordeev, E. I., Pheophilaktov V. D., Chebrov V. N. Investigation of volcanic tremor of Tolbachik eruption // The Great Tolbachik fissure truption: geological and geophysical data 1975—1976. Cambridge: Univ. Press, 1983. P. 213—231.

Вибрации